Владимир Василевич:
 Василевич, Владимир Александрович (род. 1952) — белорусский фольклорист и этнограф.
 Василевич, Владимир Владиславович (1911—1962) — советский украинский хоровой дирижёр, педагог.